Fülöp Gábor
Fülöp Gábor (1950) költő, műfordító 
Fülöp Gábor (1981) szobrász

hasonló nevűek
P. Fülöp Gábor (1979) sportújságíró